Piața Unirii se poate referi la:
Piața Unirii din București
Piața Unirii (stație de metrou)
Piața Unirii din Brașov
Piața Unirii din Cluj
Piața Unirii din Iași
Piața Unirii din Timișoara
Piața Unirii din Oradea